Barzda steht für:
 Barzda (Rennteam), Rennteam der Indianapolis 500

Barzda ist der Familienname folgender Personen:
 Joe Barzda (1915–1993), US-amerikanischer Autorennfahrer